Нитрат железа — неорганические химические соединения, соли азотной кислоты и железа:

 Нитрат железа(II) 
 Нитрат железа(III)